Encino pode se referir a:

Lugares

Encino - um município do departamento de Santander

Encino - um distrito de Los Angeles, Califórnia
 Rancho Los Encinos - um rancho histórico situado no Parque Histórico Estadual Los Encinos
 Encino - uma vila do Novo México
 Encino - uma região censitária do Texas

Diversos 
 Encino Man - um filme norte-americano de comédia de 1992

Desambiguação
Desambiguações de topônimos